

Personen
 Gitte Madsen, Deens handbalster
 Harald Madsen, Deens acteur en komiek
 Ine Aasted-Madsen, Nederlands politica
 James Henry Madsen, Amerikaans paleontoloog
 Jimmi Madsen, Deens wielrenner
 Michael Madsen, Amerikaans acteur
 Ole Madsen, Deens voetballer
 Olga Madsen, Nederlands televisieproducent
 Peter Madsen, Deens cartoonist
 Peter Madsen, Deens jazzpianist
 Peter Madsen, Deens uitvinder en veroordeeld moordenaar
 Virginia Madsen, Amerikaans actrice

Muziek
 Madsen (album), het debuutalbum van de gelijknamige Duitse band
 Madsen (band), een Duitse band uit Cunze

Militair
 Madsen (machinegeweer), een Deens machinegeweer tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zie ook
 Peter Madsen (doorverwijspagina)